Джа́спер () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Ньютон.

История 

Округ Джаспер был сформирован  года. Получил своё название в честь американского военнослужащего Уильяма Джаспера.

География 

По данными Бюро переписи населения США площадь округа Джаспер составляет 1890 км².

Основные шоссе 

  Федеральная автострада 80
  Шоссе 6
  Шоссе 65
  Автострада 14
  Автострада 117
  Автострада 163
  Автострада 224
  Автострада 330

Соседние округа 

 Маршалл  (север)
 Пауэшик,  (восток)
 Махаска,  (юго-восток)
 Мэрион,  (юг)
 Полк,  (запад)
 Стори,  (северо-запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 23,1 % составляли дети до 18 лет, 16,2 % люди возрастом более 65 лет. 48,9 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 97,1 % белых, 1,1 % афроамериканцев, 0,3 % представителей коренных народов, 0,7 % азиатов, 1,6 % латиноамериканцев. 0,7 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $19622. 10,4 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $48734.

Также 86,8 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 15,9 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы